La VFF Champions League, conocida hasta el 2020 VFF National Super League hasta el año 2009  VFF Bred Cup , es la liga de primera división de Vanuatu. Es un torneo futbolístico con eliminación directa que se disputaba anualmente entre los clubes de Vanuatu y es organizado por la Federación de Fútbol de Vanuatu.

El ganador obtiene el pase a la Liga de Campeones de la OFC.

Participantes 
En el torneo está compuesto por 8 asociaciones miembro de la Federación de Fútbol de Vanuatu, en donde los campeones y subcampeones clasifican al torneo más 4 clubes de la Liga de Fútbol de Port Vila que es considerada la más importante para completar 18 equipos.

Desde la edición de 2016 los equipos de Port Vila no compiten en la liga y lo hacen en un torneo aparte llamado Port Vila Football League.

Campeones

Títulos por equipo 

 Fuente:

</small>
 † Equipo desaparecido.

Clasificación histórica 
Actualizado el 3 de julio de 2021. En negrita los equipos que participan en la temporada 2023.

Véase también 
 Liga de Fútbol de Port Vila

Referencias

Notas

Enlaces externos 
 VFF

Campeonatos de fútbol entre clubes de Vanuatu
Vanuatu